Harvey se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donald J.Harvey
 Mark S. Harvey
 Michael B. Harvey
 William Henry Harvey